Gräsvikens kapell kan syfta på:

Gräsvikens kapell, Helsingfors – en kyrka i Helsingfors
Gräsvikens kapell, Trollhättan – en kyrkobyggnad i Trollhättans kommun